Основная серия
 SimCity — первая и классическая часть серии, выпущенная в 1989 году
 SimCity 2000 — вторая игра, выпущенная в 1994 году, в данной игре впервые вводится изометрическая графика 
 SimCity 3000 — третья часть серии, выпущенная в 1999 году. 
 SimCity 4 — четвёртая часть серии, выпущенная в 2003 году 
 SimCity 4: Rush Hour — дополнение, расширяет геймплей SimCity 4. 
 SimCity Societies — пятая часть серии, выпущенная в 2007 году. Имеет заметно упрощённый геймплей, в частности лишена макроменеджмента. Это также первая игра, выполненная полностью в 3D-графике. 
 SimCity Societies: Destinations — дополнение к SimCity Societies, добавляет туризм в город. 
 SimCity — шестая часть серии, выпущенная в 2013 году, геймплей возвращается к традиции старых игр SimCity.
Побочные игры 
 SimCity (карточная игра) — карточная игра, созданная на основе SimCity в 1994 году. 
 SimCity DS — изменённая игра SimCity 3000, созданная в Японии для Nintendo в 2007 году. 
 SimCity 64 — самостоятельная игра, разработанная в Японии для Nintendo и выпущенная в 2000 году. 
 SimCity Creator — самостоятельная игра, разработанная в Японии для игровой приставки Wii в 2008 году. 
 SimCity Social — условно бесплатная игра, выпущенная для мобильных устройств в 2012 году. Имеет сильно упрощённый геймплей и концентрируется на собирании ресурсов. 
 SimCity BuildIt — условно бесплатная игра, выпущенная для мобильных устройств. Выполнена в трёхмерной графике.